What Maisie Knew ist der Originaltitel von:

 Was Maisie wusste, Roman von Henry James (1897)
 Das Glück der großen Dinge, US-amerikanischer Spielfilm von Scott McGehee und David Siegel (2012)